Priceomyces är ett släkte av svampar. Priceomyces ingår i familjen Debaryomycetaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Priceomyces